Камас има више значења:
 Округ Камас (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Камас (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Камас (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Камас (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Камас (Севиља), град је у Шпанији у покрајини Покрајина Севиља